La Copa Brasil 1986 (in italiano Coppa Brasile 1986) è stata la 16ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

In questa edizione la CBF decise di unire la Taça de Ouro, la Taça de Prata e la Taça de Bronze (respettivamente prima, seconda e terza serie) in un'unica competizione, portando il numero dei partecipanti da 44 a 80.

Formula 
Primo turno: 44 squadre divise in 4 gruppi di 11 club ciascuno, che affrontano una volta tutte le componenti del proprio girone.

Inizialmente il regolamento prevedeva che si qualificassero al turno seguente 28 squadre (le prime 6 di ogni raggruppamento e le 4 con il maggior punteggio tra le rimanenti), ma tra queste non era presente il Vasco da Gama per via di una decisione del Superior Tribunal de Justiça Desportivala che aveva assegnato la vittoria a tavolino al Joinville contro il Sergipe per un caso di doping (sul campo il risultato era stato di 1-1, punteggio che avrebbe qualificato il Vasco da Gama). Il Vasco da Gama ricorse alla giustizia ordinaria per annullare la decisione e la CBF decise di ammettere al turno seguente entrambe le squadre escludendo la Portuguesa, che precedentemente si era rivolta alla giustizia ordinaria per una questione riguardante la vendita di biglietti. A seguito di questa esclusione molte squadre dello stato di San Paolo, a sostegno della Portuguesa, minacciarono di ritirarsi dal campionato. La CBF si vide costretta a rivedre la decisione, portando a 29 le squadre qualificate e pochi giorni dopo decise di ammettere anche altre 3 club (Santa Cruz, Sobradinho e Náutico, le squadre che avevano ottenuto più punti tra le non qualificate), per poter formare nel secondo turno gruppi con lo stesso numero di componenti.

Torneo Parallelo: 36 squadre divise in 4 gruppi di 9 club ciascuno, che affrontano una volta tutte le componenti del proprio girone. Si qualificano al secondo turno i vincitori di ogni raggruppamento.

Secondo turno: 36 squadre divise in 4 gruppi di 9 club ciascuno, che affrontano in partite di andata e ritorno tutte le componenti del proprio girone. Si qualificano alla fase finale le migliori 4 di ogni raggruppamento.

Ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: gare a eliminazione diretta in partita di andata e ritorno. Gioca in casa la seconda partita la squadra meglio classificata dopo i turni precedenti, che in caso di parità si qualifica al turno seguente.

Finale: gara in partita di andata e ritorno. Gioca in casa la seconda partita la squadra meglio classificata dopo i turni precedenti, in caso di parità sono previsti i tempi supplementari e, nel caso del perdurare del risultato di pareggio, i rigori.

Partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Risultati

Classifica

Verdetti 
 San Paolo, Internacional, Sport, Fluminense, Bangu e Ceará qualificati al secondo turno.
 Sobradinho qualificato al secondo turno dopo ripescaggio da parte della CBF.

Gruppo B

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Flamengo, Ponte Preta, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, América-RJ, Joinville e Goiás qualificati al secondo turno.

Gruppo C

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Bahia, Guarani, Santos, Rio Branco-ES, Cruzeiro e Atlético Goianiense qualificati al secondo turno.
 Vasco da Gama e Náutico qualificati al secondo turno dopo ripescaggio da parte della CBF.

Gruppo D

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Atlético Mineiro, Portuguesa, Vitória, Palmeiras, Nacional-AM, CSA, Botafogo e Comercial-MS qualificati al secondo turno.
 Santa Cruz qualificato al secondo turno dopo ripescaggio da parte della CBF.

Torneo Parallelo

Partecipanti 

   (Natal)
   (Belo Horizonte)
   (Campos)
   (Anápolis)
   (Florianópolis)
   (Pelotas)
   (Cascavel)
   (Catu)
   (Caruaru)
   (Aracaju)
   (Maceió)
   (Criciúma)
   (Cariacica)
   (Fortaleza)
   (Feira de Santana)
   (Campos)
   (Sobral)
   (Limeira)

   (Itumbiara)
   (Caxias do Sul)
   (San Paolo)
   (Londrina)
   (São Luís)
   (Itajaí)
   (Cuiabá)
   (São Luís)
   (Novo Hamburgo)
   (Curitiba)
   (Manaus)
   (Teresina)
   (Santo André)
   (Belém)
   (Brasilia)
   (Campina Grande)
   (Uberlândia)
   (Dourados)

Gruppo E

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Treze qualificato al secondo turno.

Gruppo F

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Central-PE qualificato al secondo turno.

Gruppo G

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Inter Limeira qualificato al secondo turno.

Gruppo H

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Criciúma qualificato al secondo turno.

Secondo turno

Gruppo I

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Palmeiras, San Paolo, Joinville e América-RJ qualificati agli ottavi di finale.

Gruppo J

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Guarani, Fluminense, Flamengo e Grêmio qualificati agli ottavi di finale.

Gruppo K

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Cruzeiro, Portuguesa, Bahia e Inter Limeira qualificati agli ottavi di finale.

Gruppo L

Risultati

Classifica

Verdetti 
 Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco da Gama e Criciúma qualificati agli ottavi di finale.

Fase finale

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 San Paolo campione del Brasile 1986.
 San Paolo e Guarani qualificati per la Coppa Libertadores 1987.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1986
1986